Cuilapan de Guerrero è un centro abitato del Messico, situato nello stato di Oaxaca, capoluogo del comune di Cuilápam de Guerrero.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati dell'Oaxaca